Ротве́йлер:
 Ротвейлер — служебная порода собак группы молоссов.
 Ротвейлер (фильм) — испанский фильм 2004 года.